Le nom de comète Bennett peut désigner :
 C/1969 Y1 (Bennett) ;
 C/1974 V2 (Bennett).